Vring ist der Name von

 Georg von der Vring (1889–1968), deutscher Schriftsteller
 Therese von der Vring (1894–1927; geboren als Therese Oberlindober), deutsche Malerin des Expressionismus
 Thomas von der Vring (* 1937), deutscher Historiker, Soziologe und Volkswirtschaftler, Gründungsrektor der Universität Bremen (1970–1974)

Siehe auch:
 Fring